Zamparelli ist der Nachname von
 Dino Zamparelli (* 1992),  britischer Rennfahrer
 Elsa Zamparelli (* 1944), US-amerikanische Kostümbildnerin